dochodzenie (prawo)
 Dochodzenie (film)
 Dochodzenie (serial)